Lucky Star puede referirse a:

 Lucky☆Star: el manga y serie de anime japonés.
 «Lucky Star»: un sencillo del primer álbum de estudio de la cantante estadounidense Madonna.